Borntin ist der Name folgender Orte:
 Borntin (Boldekow), Ortschaft der Gemeinde Boldekow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Deutschland
 Borntin, ehemals im Kreis Greifenberg, Ortschaft der Gmina Gryfice in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Borzęcin (Gryfice)
 Borntin, ehemals im Neustettin, Ortschaft der Gmina Barwice in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Borzęcino (Barwice)